

Muziek
 Jimmie Rodgers (countryzanger), Singing Brakeman (1897-1933) Amerikaans countryzanger
 Jimmy Rogers (bluesgitarist) (1924-1997), Amerikaans bluesgitarist
 Jimmie Rodgers (popzanger) (1933), Amerikaans popzanger, onder meer van Honeycomb
 Gamble Rogers, James Gamble Rogers IV (1937-1991), Amerikaans folkmusicus

Film en televisie
 James Rogers (filmmaker), J. B. Rogers, Amerikaans filmregisseur en producer, heeft gewerkt voor Farrelly brothers

Kunst
 James Rogers (beeldhouwer) (1956), Australisch beeldhouwer

Sport
Honkbal
 Jim Rogers (honkballer, 1872) (1872-1900), Amerikaans honkballer, speelde in de Major League
 Jimmy Rogers (honkballer, 1967) (1967), Amerikaans honkballer, speelde voor Toronto Blue Jays
Football
 James Rodgers (American footballspeler, 1874), James O. Rodgers (1874-1945), Amerikaans American football American footballspeler en -coach
 James Rodgers (American footballspeler, 1988), Amerikaans American footballspeler, wide receiver voor de Oregon State Beavers en Atlanta Falcons
 James Rogers (American footballspeler, 1989), Amerikaans American footballcornerback 
Overig
 Jimmy Rodgers (basketballer) (1943), Amerikaans basketballcoach van de Boston Celtics
 James Rogers (handballer) (1946), Amerikaans Olympisch handballer

Economie en politiek
 James Edwin Thorold Rogers (1823-1890), Engels econoom, geschiedkundige en liberaal politicus
 James Woodall Rodgers (1890-1961), Amerikaans advocaat, zakenman en burgemeester van Dallas
 Jim Rogers (politicus uit Oklahoma) (1935), Amerikaans politicus uit Oklahoma, kandideerde zich vaak (zgn. perennial political candidate)
 Jim Rogers (financieel analist) (1942), Amerikaans financieel analist, medeoprichter van Quantum Fund
 Jim Rodgers (burgemeester), Noord-Iers Lord Mayor van Belfast

Wetenschap en techniek
 James Blythe Rogers (1802-1852), Amerikaans scheikundige
 Leonard James Rogers (1862-1933), Brits wiskundige
 James Gamble Rogers (1867-1947), Amerikaans architect

Leger
 James Rogers (Amerikaans soldaat) (1726-1790), koloniaal Amerikaans soldaat en loyalist
 James Rogers (Australisch soldaat) (1875-1961), Australisch soldaat, ontving het Victoria Cross